Sarcofago del Buon Pastore – sarcofago conservato al Museo e tesoro del duomo di Monza
 Sarcofago del Buon Pastore – sarcofago conservato al Museo pio cristiano di Roma
 Sarcofago del Buon Pastore – sarcofago conservato al Museo nazionale del Ducato di Spoleto